Goh Lemo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Goh Lemo, berg, Aceh, 
 Gle Gohlemo, berg, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar